What About Me – album di Anne Murray del 1968
What About Me – singolo di Anne Murray del 1973
What About Me – album dei Quicksilver Messenger Service del 1970
What About Me? – album di Kenny Rogers del 1984
What About Me? – singolo di Kenny Rogers del 1984
What About Me? – singolo dei Moving Pictures del 1982
What About Me? – album degli 1 Giant Leap del 2009